Lothlórien – fikcyjna kraina leżąca w Śródziemiu, świecie wykreowanym przez J.R.R. Tolkiena
 Irmo (Lórien) Jeden z Valarów, istot z twórczości J.R.R. Tolkiena
 Ogrody Lórien – siedziba Irma i Estë w Valinorze
 Lorien – postać w serialu science fiction Babilon 5
 Lorien – polski zespół muzyczny grający gotycki metal
 Lorien – hiszpański zespół powermetalowy
 Lorien – sklep komputerowy

de:Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Lórien